Agalma är ett släkte av nässeldjur. Agalma ingår i familjen Agalmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Agalma

en:Agalma